Евстратовский  — хутор в Клетском районе Волгоградской области России. Входит в состав Захаровского сельского поселения. Население  чел. () . Расстояние до районного центра, станицы Клетской — 19 километров.

История 
В Области Войска Донского хутор входил в юрт станицы Клецкой. На нём существовала Александро-Невская церковь, не сохранилась.

Во время Великой Отечественной хутор стал районом ожесточенных боев (смотри Сражение у Калача, (август 1942)). Здесь располагалась 192-я стрелковая дивизия (1-го формирования), сражавшаяся с 8-й армейским корпусом вермахта из состава 6-й армии вермахта.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1003-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Клетского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Захаровского сельского поселения.

География 
Расположен в западной части региона, на Донской гряде, у реки Куртлак.

Абсолютная высота 123 метра над уровнем моря.

Уличная сеть состоит из 15 объектов:
 Переулки: Беляковой пер., Веселый пер., Молодёжный пер., Московский пер., Центральный пер.
 Улицы: ул. Веселая, ул. Заречная, ул. Зерщикова, ул. Молодёжная, ул. Овражная, ул. Сергеева, ул. Степная, ул. Тарасова, ул. Центральная, ул. Школьная.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 407 человек мужчин — 196, женщин — 211 (48,2 и 51,8 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 78 % от общей численности населения в 458 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
подъезд от автомобильной дороги «Курганный — Клетская» к х. Евстратовский (идентификационный номер 18 ОП МЗ 18Н-53-4).

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Клетского района